22543 Раньян — астероїд головного поясу.
 Раньян (актор) — індійський актор.